Romstjärn kan syfta på:
Romstjärnen (Västervåla socken, Västmanland), sjö i Fagersta kommun,  (6,16 ha)
Romstjärnen (Norbergs socken, Västmanland), sjö i Norbergs kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn